Anna Engelhardt (1838-1903), féministe, écrivaine et traductrice russe ;
 Charlotte Engelhardt (1781-1863), poète et auteure de théâtre alsacien ;
 Christian Maurice Engelhardt (1775-1858), historien français ; époux de Charlotte Engelhardt ;
 Dietrich von Engelhardt (1941-), historien allemand ;
 Frédéric Engelhardt (1796-1874), homme politique français ;
 Isrun Engelhardt,  historienne et tibétologue de l'université de Bonn.
 Josef Engelhart (1864-1941), peintre et sculpteur autrichien ;
 Hartmut Engelhardt, professeur de philosophie ;
 Marco Engelhardt (né en 1980), footballeur allemand ;
 Maurice Engelhardt (1819-1891), homme politique français  ;

Voir aussi 
 Famille Engelhardt, de la noblesse germano-balte et russe

Patronyme germanique
Patronyme alsacien